Федерация футбола Албании
 Футбольная федерация Андорры
 Федерация футбола Армении